Хајндман има више значења:
 Хајндман (Кентаки)
 Хајндман (Пенсилванија)